Гидо Родригес (; ) — аргентинский футболист, опорный полузащитник  клуба «Бетис» и сборной Аргентины. Чемпион мира 2022 года.

Клубная карьера 

Родригес — воспитанник клуба «Ривер Плейт». 10 октября 2014 года в поединке Кубка Аргентины против «Росарио Сентраль» Гидо дебютировал за основной состав. Спустя три дня в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» он дебютировал в аргентинской Примере. В своём дебютном сезоне Родригес помог клубу занять второе место в чемпионате и завоевать Южноамериканский кубок. 18 июля 2015 года в поединке против «Атлетико Рафаэла» он забил свой первый гол за «Ривер Плейт».

В начале 2016 года для получения игровой практики Гидо на правах аренды перешёл в «Дефенса и Хустисия». 7 февраля в матч против «Униона» он дебютировал за новую команду.

После окончания аренды Родригес был продан в мексиканскую «Тихуану». 16 июля в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал в мексиканской Примере. 25 июля в поединке против «Пуэблы» Гидо забил свой первый гол за «Тихуану». Летом 2017 года Родригес перешёл в столичную «Америку». Сумма трансфера составила 7 млн. евро. 30 июля в матче против «Пачуки» он дебютировал за новую команду. 20 ноября в поединке против «Сантос Лагуна» Гидо забил свой первый гол за «Америку». В 2018 году он помог клубу выиграть чемпионат, а спустя год завоевал Кубок Мексики. 

В январе 2020 года Родригес перешёл в испанский «Бетис». Сумма трансфера составила 9 млн. евро. 19 января в матче против «Реал Сосьедада» он дебютировал в Ла Лиге. 8 июля в поединке против «Осасуны» Гидо забил свой первый гол за «Бетис». В 2022 году он помог клубу завоевать Кубок Испании.

Международная карьера 
9 июня 2017 года в товарищеском матче против сборной Бразилии Родригес дебютировал за сборную Аргентины. 

Летом 2019 года Родригес принял участие в Кубке Америки 2019 в Бразилии. На турнире он сыграл против сборной Колумбии. 

В 2021 году Родригес завоевал Кубок Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Парагвая, Эквадора, Колумбии, Уругвая и Бразилии. В поединке против уругвайцев Гидо забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Аргентины

Достижения 

Командные

 «Ривер Плейт»
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2014

 «Америка» (Мехико)
 Победитель мексиканской Примеры: Апертура 2018
 Обладатель Кубка Мексики: Клаусура 2019

 «Реал Бетис»
 Обладатель Кубка Испании: 2021/22

Международные

 Аргентина
 Чемпион мира: 2022
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Реал Бетис»